Ludvig av Frankrike eller Louis de France kan syfta på bland andra:

Ludvig den fromme (död 840)
Ludvig den stammande (död 879)
Ludvig III av Frankrike (död 882)
Ludvig IV av Frankrike (död 954)
Ludvig V av Frankrike (död 987)
Ludvig VI av Frankrike (död 1137)
Ludvig VII av Frankrike (död 1180)
Ludvig VIII av Frankrike (död 1226)
Ludvig IX av Frankrike (död 1270)
Ludvig X av Frankrike (död 1316)
Ludvig XI av Frankrike (död 1483)
Ludvig XII av Frankrike (död 1515)
Ludvig XIII av Frankrike (död 1643)
Ludvig XIV av Frankrike (död 1715)
Ludvig XV av Frankrike (död 1774)
Ludvig XVI av Frankrike (avrättad 1793)
Ludvig XVII av Frankrike (död 1795)
Ludvig XVIII av Frankrike (död 1824) 
Ludvig XIX av Frankrike (död 1844)
Ludvig av Frankrike (1244–1260)
Ludvig av Frankrike (1263–1276)
Ludvig av Frankrike (1661–1711)
Ludvig av Frankrike (1682–1712)
Ludvig av Frankrike (1707–1712)
Ludvig av Frankrike (1729–1765)